2 miejscowości w Polsce: 
 Sadkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia 
 Sadkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Zobacz też: Sadków